Classe Albion è il nome di tre classi di navi da guerra della Royal Navy nel corso della sua storia. In inglese, Albion è un sinonomo dell'Inghilterra, dal latino albus (bianco) come le scogliere di Dover.

 Classe Albion (1763) – composta da vascelli da 74 cannoni, venne ordinata nel 1763.
 Classe Albion (1842) – composta da vascelli di secondo rango da 90 cannoni, venne ordinata nel 1842.
 Classe Albion (LPD) – composta da due navi per operazioni anfibie con bacino di sbarco allagabile, varata nel 2001 ed attualmente in servizio.